Escurinho (músico) (1962) — cantor, compositor e percussionista paraibano de nome Jonas Epifânio dos Santos Neto
 Benedito Custódio Ferreira (1930-2020) — futebolista brasileiro
 Luís Carlos Machado (1950-2011) — futebolista brasileiro

Desambiguações de futebol
Desambiguações de epônimos